Ein Fanghaken ist

 eine Vorrichtung am Flugzeug zum Abbremsen mittels einer Hakenfanganlage, siehe Fanghaken (Flugzeug)
 eine Anhängemöglichkeit zur Verbindung von Traktoren mit Anhängegeräten, siehe Fanghaken (Landtechnik)